Peredeo è un nome proprio di persona longobardo che può riferirsi a diversi personaggi della storia longobarda:

Peredeo, assassino di re Alboino (VI secolo);
Peredeo, duca di Vicenza (VII secolo).

Altri progetti